Monsieur Papa peut désigner :
 Monsieur Papa (1976), roman de Patrick Cauvin ;
 Monsieur Papa (1977), film réalisé par Philippe Monnier, adapté du roman de Patrick Cauvin ;
 Monsieur Papa... (1996), comédie américaine réalisée par John Murlowski ;
 Monsieur papa (2004) est la vingt-cinquième histoire de la série Billy the Cat de Stephen Desberg, Jean-Louis Janssens et Peral publiée dans le  de Spirou ;
 Monsieur Papa (2011), film réalisé par Kad Merad.